Il termine sanscrito Vishvarupa (Viśvarūpa, forma universale) può riferirsi a: 

 Vishvarupa – asura della mitologia induista, figlio di Tvaṣṭṛ
 Vishvarupa – manifestazione del dio Visnù o del suo avatar Krishna